Neukastilien steht für:

 Gouvernement Neukastilien (Gobernación de Nueva Castilla), spanische Kolonie in Südamerika (1529 bis 1542)
 Castilla la Nueva, Teil der historischen Landschaft Kastilien, siehe Kastilien #Moderne Verwaltungsgliederung ab 1833